А́лан Ка́мминг (; родился 27 января 1965 года, Аберфелди, Пертшир, Шотландия, Великобритания) — шотландско-американский актёр, исполнитель, писатель и активист. Известен по работе на театральной сцене, фильмам «Эмма», «Золотой глаз», «Люди Икс 2» и трилогии «Дети шпионов», а также по роли Илая Голда в сериале «Хорошая жена».

Ранняя жизнь и образование 
Родился в Аберфелди, графство Пертшир, Шотландия, в семье Мэри Дарлинг, секретарши страховой компании, и Алекса Камминга, лесничего. Переехав с семьёй в Ангус, Камминг посещал начальную школу «Monikie» () и среднюю школу «Carnoustie» (). Он вырос неподалёку от Карнусти, на западном побережье Шотландии. У него есть брат Том, который на шесть лет старше, племянница и два племянника. Его брат работает менеджером по недвижимости в Саутгемптоне, Англия.

В своей автобиографической книге «Не сын моего отца» Камминг рассказал, что в детстве перенёс эмоциональное и физическое насилие со стороны своего отца. Его мать не могла оформить развод, пока не стала финансово независимой. Он не общался со своим отцом с двадцати лет и до того момента, как принял участие в съёмках программы «Родословная семьи». Позже он узнал, что отец считал, что Камминг не является его биологическим сыном. Камминг и его брат сделали ДНК-тест, которые доказали, что они являются его биологическими детьми.

Камминг полтора года работал редактором и колумнистом телевизионного журнала. Затем он обучался в Королевской консерватории Шотландии в Глазго, после окончания которой много работал в театрах Шотландии, участвуя в постановках.

Карьера

Кино 
Камминг дебютировал на большом экране в фильме «Prague» Йена Селлара в 1992 году, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Эта роль принесла ему номинацию на шотландскую премию BAFTA. Он также запомнился зрителям по роли Бориса Грищенко в серии Бондианы «Золотой глаз» и мистера Элтона в «Эмме». Первым фильмом актёра в США стала картина «Роми и Мишель на встрече выпускников».

Телевидение

Театр

Личная жизнь 
Камминг — бисексуал. Он живёт в Нью-Йорке вместе со своим супругом, иллюстратором Грантом Шаффером, и двумя собаками, Джерри и Лалой. Пара встречалась в течение двух лет, прежде чем заключить гражданское партнёрство 7 января 2007 года в Гринвиче, Великобритания. Камминг и Шаффер официально поженились в Нью-Йорке 7 января 2012 года, в пятую годовщину заключения их партнёрства.

Ранее он был женат на своей сокурснице Хилари Лион с 1985 по 1993 год. На протяжении двух лет Камминг состоял в отношениях с актрисой Саффрон Берроуз, а также шесть лет встречался с театральным режиссёром Ником Филиппу.

7 ноября 2008 года Камминг получил второе, американское гражданство (с сохранением первого, британского).

Камминг — защитник прав ЛГБТ-сообщества, и активно принимает участие в деятельности таких организаций, как Альянс геев и лесбиянок против диффамации (GLAAD) и Кампании за права человека (HRC). В августе 2005 года на 16-й ежегодной церемонии вручения «GLAAD Media Awards» он был удостоен премии имени Вито Руссо.

С 2012 года является веганом. В 2017 году он был награждён Гуманитарной премией от организации PETA.

Камминг — атеист.

Фильмография

Библиография 
 Волшебная сказка Томми () 2002 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
  Сайт Алана-фотографа

Комики США
Лауреаты премии «Театральный мир»
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в мюзикле
Лауреаты премии «Независимый дух»
Лауреаты GLAAD Media Awards
Киноактёры США
Киноактёры Великобритании